Skenderija – dzielnica Sarajewa, stolicy Bośni i Hercegowiny
 Skenderija – hala sportowo-widowiskowa i ośrodek kulturalny w Sarajewie
 Most Skenderija – most na rzece Miljacka w Sarajewie